A17 kan avse

Motorvägar
 A17 (motorväg, Belgien)
 A17 (motorväg, Nederländerna)
 A17 (motorväg, Tyskland)
 A-17 (motorväg, Spanien)